

Patronyme 

 Auguste-Henry Berthoud (1829-1887), peintre suisse ;
 Ferdinand Berthoud (1725-1807), horloger neuchâtelois ;
Fritz Berthoud (1812-1890), homme politique suisse ;
Henri Berthoud (1877-1948), homme politique suisse ;
 Gabrielle Berthoud (1907-1987), historienne suisse ;
 Jean Berthoud (1961-), banquier suisse ;
Jean-Édouard Berthoud (1846-1916), homme politique suisse ;
 Louis Berthoud (1754-1813), neveu de Ferdinand, horloger français ;
 Paul François Berthoud (1870-1939), peintre, sculpteur et graveur français ;
 Samuel-Henri Berthoud (1804-1891), écrivain et journaliste français.

Toponyme 

 Berthoud, commune suisse du canton de Berne ;
 Berthoud, municipalité américaine du Colorado.

Voir également 
 Berthoud, constructeur français de pulvérisateurs pour l'agriculture et la viticulture ;
 Le berthoud est un plat de fromage fondu de la région chablaisienne dans les Alpes franco-suisses.

Référence 

Homonymie de patronyme
Patronyme suisse